Басманная слобода:

 Басманная слобода — историческая местность в Москве.
 Басманная слобода — исторический район Санкт-Петербурга.

См. также 
 Басман
 Басманов